Pershing puede hacer referencia a:

John J. Pershing, militar estadounidense de destacada participación en la Primera Guerra Mundial y en la Tercera Intervención Estadounidense en México;
Robert Pershing Wadlow, ciudadano estadounidense considerado el hombre de mayor estatura registrado en la historia;
El misil balístico MGM-31 Pershing.
M26 Pershing, Un carro de combate pesado estadounidense.